ECW World Tag Team Championship (1992-2001), een wereldkampioenschap voor tag-teams in Extreme Championship Wrestling (ECW)
 FCW Florida Tag Team Championship (2008-...), een wereldkampioenschap voor tag-teams in Florida Championship Wrestling (FCW)
 TNA World Tag Team Championship (2007-...), een wereldkampioenschap voor tag-teams in Total Nonstop Action Wrestling (TNA)
 WCW World Tag Team Championship (1975-2001), een wereldkampioenschap voor tag-teams in World Championship Wrestling (WCW)
 WWE World Tag Team Championship (1971-2010), een wereldkampioenschap voor tag-teams in World Wrestling Entertainment (WWE)
 WWE Tag Team Championship (2002-...), een wereldkampioenschap voor tag-teams in World Wrestling Entertainment (WWE)